John Henry (polityk)
 John Henry (toksykolog)
 John Henry (wokalista zespołu Darkest Hour)
 John Henry (baliw Guernsey w latach 1446-1447)
 John Henry – legendarna postać z folkloru amerykańskiego